Åryd (Blekinge)
 Åryd (Småland)